Константин Андреевич Каськов () — советский военный лётчик, участник советско-финской войны, Герой Советского Союза (7.04.40).

Биография 
Родился в а в селе Калиновка ныне Самарской области в семье крестьянина. Русский. В семье был первым из четверых детей.

Окончив пять классов, помогал родителям по хозяйству, работал в колхозе. Не мог продолжать учёбу, так как в селе была только пятилетка, а учить сына на стороне родители не могли, у них не было средств. Был женат, имел дочь Нину.

В РККА с 1937 года. Окончил школу младших авиационных специалистов. Затем учился в лётном училище, которое окончил по военной специальности — радист-стрелок. Участвовал в освободительном походе на Западную Украину и в Западную Белоруссию.

Во время советско-финской войны был стрелком-радистом в 54-м скоростном бомбардировочном авиаполку Северо-Западного фронта. Совершил 8 боевых вылетов.

17 января 1940 года шесть СБ из 54-го сбап возвращались на базу после налёта на аэродром Лаппенранта. В 13.55 над Карельским перешейком они были перехвачены двадцатью четырьмя истребителями Fokker D.XXI из эскадрильи LLv24. В ожесточённом воздушном бою в течение сорока минут советские лётчики сбили девять самолётов противника и ещё несколько серьёзно повредили. В этом бою старшина К. Каськов был тяжело ранен. 22 января 1940 года он умер от ран в госпитале Военно-медицинской академии Красной Армии имени С. М. Кирова в Ленинграде. Похоронен на Богословском кладбище города Санкт-Петербурга.

Награды 
 7 апреля 1940 года старшина Каськов Константин Андреевич был удостоен звания Герой Советского Союза посмертно.
 Награждён орденом Ленина.

Литература 
 Зефиров М. В. Асы Второй мировой войны: Союзники Люфтваффе: Эстония, Латвия, Финляндия. — М.: АСТ, 2003. — С. 130.

Примечания

Ссылки 

Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Авиационные стрелки СССР
Умершие от ран
Похороненные на Богословском кладбище